Tihaljina (rijeka), rijeka u Hercegovini
 Tihaljina (Grude, BiH), naselje u Hercegovini, u općini Grude